Haucourt-en-Cambrésis
 Haucourt (Oise)
 Haucourt (Pas-de-Calais)
 Haucourt (Seine-Maritime)
ook:
Haucourt-en-Cambrésis, Noorderdepartement
Haucourt-Moulaine, Meurthe-et-Moselle
Lehaucourt, Aisne, tot 1988 Le Haucourt